Ficalho pode-se referir a:
 Vila Verde de Ficalho
 Conde de Ficalho
 Marquês de Ficalho
 Duque de Ficalho

Desambiguação